Мак Маканалли () — американский кантри-певец, автор-исполнитель. Лауреат и номинант нескольких музыкальных премий, в том числе Country Music Association Awards, Грэмми и Nashville Songwriters Hall of Fame. Член Coral Reefer Band, бэк-группы Джимми Баффетта.

Биография 
 См. также «Mac McAnally Biography» в английском разделе.
Родилась 15 июля 1957 года в Red Bay (Алабама, США). Ещё будучи ребёнком начал играть на фортепиано и петь в церковном хоре в Belmont First Baptist Church (Belmont, Mississippi), а в 15 лет написал первую свою песню.
В 2008 году, McAnally был удостоен награды Музыкант года (Musician of the Year) от имени Country Music Association, а также участвовал в записи альбома Psalngs.

Дискография 
 См. также «Mac McAnally Discography» в английском разделе.

Альбомы

Синглы

Гостевое участие

Песни, написанные Mac McAnally или в соавторстве

Награды и номинации

Примечания 

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Исполнители MCA Records
Исполнители на струнных музыкальных инструментах
Сессионные музыканты США
Пианисты США
Гитаристы США
Музыкальные продюсеры США